Roman Marakhovski (né le  à Kharkov en République socialiste soviétique d'Ukraine) est un joueur professionnel de hockey sur glace ukrainien devenu entraîneur.

Carrière de joueur 
Il commença sa carrière professionnelle dans la Ligue centrale de hockey lors de la saison 1998-1999. Il s'alignait alors avec les Cottonmouths de Columbus. Il joua plusieurs saisons dans le hockey mineures en Amérique du Nord avant de partir jouer quelques saisons en France.

Il s'aligna donc pour des clubs français avant de revenir en Amérique en 2006-2007 dans la East Coast Hockey League. Il fit un retour avec les Cottonmouths en 2007-2008.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1997-1998 ||Crusaders de Sherwood Park ||AJHL ||50 ||13 ||17 ||30 ||50 || || || || ||
|-
|1998-1999 ||Cottonmouths de Columbus ||LCH ||51 ||2 ||16 ||18 ||45 ||10 ||0 ||2 ||2 ||10
|-
|rowspan="2"|1999-2000 ||Cottonmouths de Columbus ||LCH ||36 ||2 ||4 ||6 ||37 || || || || || 
|-
|Channel Cats de Huntsville ||LCH ||9 ||2 ||0 ||2 ||4 ||5 ||1 ||0 ||1 ||2
|-
|rowspan="2"|2000-2001 ||IceGators de la Louisiane ||ECHL ||51 ||2 ||4 ||6 ||32 || || || || || 
|-
|Chiefs de Johnstown ||ECHL ||9 ||0 ||1 ||1 ||6 || || || || ||
|-
|rowspan="2"|2001-2002 ||Scorpions du Nouveau-Mexique ||LCH ||17 ||1 ||3 ||4 ||24 || || || || || 
|-
|IceRays de Corpus Christi ||LCH ||38 ||3 ||17 ||20 ||47 || || || || ||
|-
|2002-2003 ||Generals de Greensboro ||ECHL ||59 ||2 ||5 ||7 ||80 ||8 ||0 ||1 ||1 ||6
|-
|2003-2004 ||Ours de Villard-de-Lans ||Super 16 ||27 ||2 ||5 ||7 ||84 ||4 ||0 ||3 ||3 ||0
|-
|2004-2005 ||Anglet Hormadi Élite ||Ligue Magnus ||22 ||5 ||7 ||12 ||83 ||5 ||0 ||1 ||1 ||27
|-
|2005-2006 ||Anglet Hormadi Élite ||Ligue Magnus ||24 ||1 ||9 ||10 ||86 ||2 ||1 ||0 ||1 ||2
|-
|2006-2007 ||Lynx d'Augusta ||ECHL ||37 ||0 ||3 ||3 ||14 || || || || ||
|-
|2007-2008 ||Cottonmouths de Columbus ||SPHL ||9 ||3 ||1 ||4 ||21 ||5 ||1 ||0 ||1 ||6
|-
|2008-2009||Cottonmouths de Columbus ||SPHL ||49 ||3 ||7 ||10 ||60 ||5 ||3 ||0 ||3 ||11
|-
|2009-2010 ||Gladiators de Gwinnett ||ECHL ||14 ||0 ||0 ||0 ||9 || -|| -|| -|| -|| -

Notes et références 

Naissance en février 1978
Naissance à Kharkiv
Naissance en RSS d'Ukraine
Joueur ukrainien de hockey sur glace
Entraîneur ukrainien de hockey sur glace
Joueur des Cottonmouths de Columbus
Joueur des Channel Cats de Huntsville
Joueur des Ice Gators de la Louisiane
Joueur des Chiefs de Johnstown
Joueur des Scorpions du Nouveau-Mexique
Joueur des IceRays de Corpus Christi
Joueur des Generals de Greensboro (ECHL)
Joueur des Ours de Villard-de-Lans
Joueur des Lynx d'Augusta
Joueur de l'Anglet hormadi Pays basque
Joueur des Gladiators de Gwinnett
Défenseur de hockey sur glace